Järise  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Järise (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Järise (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare